Urszula Łętocha (ur. 15 stycznia 1994) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu LKS Markam Wiśniowa Osieczany, dziewięciokrotna medalistka mistrzostw Polski (w tym indywidualna mistrzyni z 2016 w biegu na 15 km), zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Slavic Cup w sezonie 2016/2017.

Kariera sportowa

Początki 
Na arenie międzynarodowej po raz pierwszy pojawiła się 18 czerwca 2010 podczas Pucharu Świata juniorów na nartorolkach w niemieckiej miejscowości Markkleeberg. Uplasowała się na 5. pozycji na prologu na dystansie 9,85 km stylem dowolnym. W części zimowej zadebiutowała 11 grudnia 2010 podczas Slavic Cup w czeskiej miejscowości Horní Mísečky, gdzie zajęła 32. miejsce na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W 2012 zawodniczka wzięła udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Innsbrucku, podczas których była chorążym reprezentacji Polski.

W Pucharze Świata zadebiutowała 18 stycznia 2014 podczas zawodów w Polsce, w Szklarskiej Porębie, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 52. pozycji.

18 marca 2015 zawodniczka zdobyła swój pierwszy medal mistrzostw Polski. Był to srebrny medal w sprincie stylem klasycznym. Rok później, na kolejnych mistrzostwach kraju, zawodniczka zdobyła aż cztery medale: trzy złote (w sprincie drużynowym, w biegu na 15 km stylem dowolnym i w sztafecie) oraz jeden srebrny (w sprincie stylem dowolnym).

Wzięła udział w Tour de Ski 2018/2019. Planowano jej start we wszystkich etapach, jednak po czwartym etapie (po którym zajmowała przedostatnie miejsce w klasyfikacji cyklu) wycofała się z rywalizacji.

Sezon 2018/2019

Mistrzostwa świata – Seefeld 2019 
W czwartek 28 lutego 2019 roku odbył się bieg sztafetowy 2x5 km stylem klasycznym i 2x5 km stylem dowolnym. Polki biegły w składzie: pierwsza zmiana Monika Skinder (styl klasyczny), druga zmiana Justyna Kowalczyk (styl klasyczny), trzecia zmiana Izabela Marcisz (styl dowolny), czwarta zmiana Urszula Łętocha (styl dowolny). Polska drużyna zajęła 13. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W poniższej tabeli zostały przedstawione pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Urszula Łętocha na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994